Виллар-ле-Домб:

 Виллар-ле-Домб — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы.
 Виллар-ле-Домб — кантон во Франции, находится в регионе Рона — Альпы, департамент Эн.